Ухора:

 Ухора — река в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ухора — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.